Ве́ра Хо́йер (, в замужестве известна как Ве́ра Рид-Хо́йер, ; ) — швейцарская кёрлингистка.

Играла в основном на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2000).
 : бронза ().
 : золото (1995).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу